Le  Grand Prix moto d'Indianapolis 2008 est la quatorzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 12 au  sur l'Indianapolis Motor Speedway. C'est la première édition du Grand Prix moto d'Indianapolis.

Résultat des MotoGP 
Course interrompue au  par les fortes pluies et le vent associés au passage de l'ouragan Ike. 28 tours étaient prévus.

Résultat des 250 cm³ 
La course 250 cm³ a été annulée en raison de fortes pluies.

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Indianapolis
Indianapolis
Sport aux États-Unis en septembre 2008